Acqueville puede referirse a: 

 Acqueville, comuna francesa de Calvados.
 Acqueville, comuna francesa de Mancha.